Csehország
Husinec, település a Kelet-prágai járásban
Husinec, település a Prachaticei járásban

 Horvátország
Husinec, Hrašćinához tartozó falu Krapina-Zagorje megyében